John Lott ist der Name folgender Personen:

* John Lott (Ökonom) (* 1958), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 John Lott (Mathematiker) (* 1959), US-amerikanischer Mathematiker